Messier 106, prečkasta spiralna galaksija u zviježđu Lovački psi.
 M-106 (autoput u Michiganu, SAD)

nl:M106